Chardin är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:
 
 Germain Chardin (född 1983), fransk roddare
 Jean Chardin (1643–1713), fransk upptäcktsresande
 Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699–1779), fransk målare 
 Louis-Armand Chardin (1758–1793), fransk kompositör 
 Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955), fransk jesuit
 Gabriel Chardin (född 1955), fransk läkare

Franska efternamn